Marche kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Arrondissement de Marche-en-Famenne, arrondissement, Vallonien, Province du Luxembourg, 
 Marche-en-Famenne (ort), Vallonien, Province du Luxembourg,

Italien 

 Marche, region, 
 Marche (ort), Trentino-Alto Adige, Bolzano, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar